

Cinema 
Fighting – film del 2009 diretto da Dito Montiel

Linguistica 

 Fighting – espressione esortativa coreana

Musica 
Fighting – album dei Thin Lizzy del 1975
 Fighting – album di Tank del 2006